Copland steht für:

 Copland (Betriebssystem), Apple-Betriebssystem
 (4532) Copland, Asteroid des Hauptgürtels
 H. F. Copland & Company, britischer Automobilhersteller

Copland ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:

 Copland Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Copland ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Copland (1900–1990), US-amerikanischer Komponist
 Calaigh Copland (* 1987), kanadisch-guyanische Fußballspielerin
 Douglas Copland (1894–1971), neuseeländisch-australischer Wirtschaftswissenschaftler und Diplomat
 Ernie Copland (1924–1971), schottischer Fußballspieler 
 Marc Copland (* 1948), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Robert Copland (1515–1547), englischer Buchdrucker und Dichter
 Stephen J. Copland (1891–1983), australischer Zoologe 

 Robert Copland-Crawford (1852–1894), schottischer Soldat und Sportler

Siehe auch:
 Cop Land, US-amerikanischer Spielfilm (1997)
 Copeland
 Kopland
 Coupland